Донской сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Донской сельсовет — сельское поселение, Белебеевский район Башкортостана.
 Донской сельсовет — сельское поселение, Золотухинский район Курской области.
 Донской сельсовет — сельское поселение, Задонский район Липецкой области.
 Донской сельсовет — сельское поселение, Беляевский район Оренбургской области.
 Донской сельсовет — сельское поселение, Труновский район Ставропольского края.
 Донской сельсовет — сельское поселение, Тамбовский район Тамбовской области.

См. также 

 Донской сельский совет